Башня UniCredit () — 31-этажный небоскрёб в Милане, Италия. Высота небоскрёба составляет 231 метр, делая его высочайшим зданием в Италии.

Здание было спроектировано аргентинским архитектором Сезаром Пелли. Высота основной части составляет 146 метров. 15 октября 2011 года был установлен 85-метровый шпиль, и башня достигла окончательной высоты. В здании располагается штаб квартира компании UniCredit.

В 2012 году Башня UniCredit получила премию Emporis Skyscraper Award, заняв восьмое место в рейтинге.

См. также 
Список самых высоких зданий Италии

Примечания

Ссылки 
Небоскрёбы Италии
Здания и сооружения Милана
Экономика Милана
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Банковские здания
Небоскрёбы, построенные в 2011 году